Ми́лица Богда́новна Йо́вович (), более известная как Ми́лла Йо́вович (), — американская актриса, музыкант, фотомодель и модельер.

Биография и карьера 
Родилась 17 декабря 1975 года в Киеве. Дед и брат деда Миллы — Богдан и Бранко Йововичи участвовали в попытке свержения лидера Югославии Иосипа Броза Тито. Братья Богдан и Бранко Йововичи с другом Милитой Перовичем прибыли в Киев в начале 1960-х, приплыли в Одессу из Албании на советском теплоходе под видом туристов, они спасались от гнева Иосипа Броза Тито. Отец — Богич (Богдан) Йовович, врач из Черногории; мать — Галина Логинова — русская; советская и американская актриса. Предки по линии матери — уроженцы Тулы. В детстве Милла ходила в детский сад в Днепропетровске. Росла в основном в Москве, откуда её мать приехала в Киев.

В 1980 году семья переехала в Лондон, потом в Сакраменто, США, а затем, спустя семь месяцев, в Лос-Анджелес. Там Галина пыталась продолжить актёрскую карьеру, но из-за языкового барьера не сумела в этом преуспеть, из-за чего они с мужем какое-то время работали прислугой. В частности, они были уборщиками и поварами в доме режиссёра Брайана де Пальмы. Через некоторое время после переезда в Лос-Анджелес Богич и Галина развелись. Богич через несколько лет завёл роман с некой аргентинкой и от этих отношений у Миллы есть младший единокровный брат Марко (род. в 1988 году), но из-за развода родителей она с ним редко виделась.

Начав посещать общественные школы в Лос-Анджелесе, Милла довольно быстро, за три месяца, освоила английский язык, но в школах к ней всё равно неприязненно относились другие дети из-за того, что её родители были из Советского Союза (что было связано с новым витком холодной войны). В 1994 году Богич был арестован и осуждён на 20 лет за финансовые махинации с медицинскими страховками, но провёл в тюрьме только пять лет и был выпущен в 1999 году (по словам Миллы, тюрьма пошла её отцу на пользу и изменила его в гораздо лучшую сторону). Воспитанием Миллы и продвижением в шоу-бизнесе на начальном этапе занималась Галина, которая впоследствии сама вернулась в кино.

В модельном бизнесе с 9 лет, впервые появилась на обложке итальянского журнала «Lei». Позднее известный американский фотограф Ричард Аведон предложил ей фотосессию для журнала «Mademoiselle». Когда редактор журнала узнал возраст модели, он поспешил снять фотографию Йовович. Только после предупреждения со стороны Аведона фотографии были восстановлены. Проблема привлечения несовершеннолетних в шоу-бизнес на несколько месяцев стала предметом разговоров американских ток-шоу. В этот год Милла появилась на обложках 15 журналов. Будучи семиклассницей, 12-летняя Милла бросила школу, чтобы окончательно сосредоточиться на работе модели. В 1994 году, в 19 лет, она стала натурализовавшейся гражданкой США.

Милла Йовович участвовала в рекламной кампании Revlon «Самые незабываемые женщины мира». Она заключила контракты с Hugo Boss, Guess, Calvin Klein; гонорары достигали 3 тысяч долларов в день. C 1998 года — рекламное лицо L’Oréal.

В кино впервые снялась в 13 лет в фильме Залмана Кинга «Слияние двух лун» (1988). В 15 лет снялась в главной роли в фильме «Возвращение в голубую лагуну» (1991). В 1992 году в картине «Чаплин» сыграла жену Чарли Чаплина — Милдред Харрис. На съёмках фильма «Под кайфом и в смятении», где она играла эпизодическую роль, Йовович познакомилась с актёром Шоном Эндрюсом. Они поженились в октябре 1992 года, но уже через месяц развелись.

В 1994 году выпускает свой первый музыкальный альбом «The Divine Comedy» («Божественная комедия»). Йовович отправляется со своей группой «Plastic Has Memory» в гастроли по Европе и США.

Однако в 1996 году она возвращается в кино, участвуя в кастинге на роль в фильме режиссёра Люка Бессона. Со второй попытки она получает роль, и в 1997 году снимается в фильме «Пятый элемент». В конце года она выходит замуж за Бессона. В 1998 году Йовович предстала в роли проститутки в картине Спайка Ли «Его игра» с Дензелом Вашингтоном. В 1999 году играла роль Жанны Д`Арк в одноимённом фильме Бессона и в этом же году развелась с ним.

В 2000 году на открытии Берлинского кинофестиваля состоялась премьера нового фильма с участием Йовович и Мела Гибсона — картины Вима Вендерса «Отель „Миллион долларов“» по сценарию солиста группы U2 — Боно. Картина получила приз фестиваля — «Серебряного медведя». В 2001 году Йовович снялась в комедии Бена Стиллера «Образцовый самец».

Совместно с моделью Кармен Хоук является создателем линии одежды «Jovovich-Hawk». В 2004 году была самой высокооплачиваемой моделью, рекламируя косметику L'Oreal. Согласно рейтингу журнала Forbes, её доход составил 10,5 млн долларов (с учётом гонораров за съёмки в фильмах). В 2005 году Йовович посетила Украину для участия в праздновании 80-летия международного детского лагеря «Артек» в Крыму.

Снималась в главной роли во всех, кроме последней, сериях фильма ужасов «Обитель зла», вышедших в 2002, 2004, 2007, 2010, 2012, 2016 гг., продюсер и автор сценария которых, Пол Андерсон, женился на Милле Йовович в 2009 году. Несмотря на отрицательные отзывы критики, с коммерческой точки зрения сериал был очень успешен: общие кассовые сборы шести серий превысили 1,2 млрд долларов при бюджете в 288 млн долларов. Последняя серия, «Обитель зла: Раккун-Сити», выход которой запланирован на декабрь 2021, была снята другим продюсером без участия Пола Андерсона и Миллы Йовович.

В 2006 году снялась в главной роли в фантастическом триллере «Ультрафиолет». Фильм получил резко отрицательные рецензии, средняя оценка критиков по версии Rotten Tomatoes составила 3 по шкале 1-10. Сборы составили 31 млн долларов при бюджете около 30 млн долларов. В том же году состоялся ограниченный релиз независимой криминальной драмы «45-й калибр», где Йовович также сыграла главную роль. 

В 2009 году снялась в главной женской роли в триллере «Идеальный побег». Триллер был в целом тепло принят критикой, но сборы составили лишь 22,9 млн долларов при бюджете в 14 млн долларов. В том же году она сыграла главную роль в фантастическом фильме «Четвёртый вид». Отрицательные рецензии не помешали собрать 47,7 млн долларов при бюджете всего в 10 млн долларов. Также в 2009 году Йовович снялась в эротической фотосессии для журнала «Purple Fashion», фотографировал её Марио Сорренти.

В 2010 году стала лицом специальной благотворительной сумки от Tommy Hilfiger, выпущенной ограниченным тиражом в помощь ассоциации Breast Health International. Организация занимается проблемами рака груди у женщин.

В том же году снялась в одной из главных ролей в независимой малобюджетной комедийной драме «Дрянная девчонка». Фильм был показан на Международном кинофестивале в Торонто, но получил отрицательные оценки критики и собрал лишь 55125$ при бюджете около 4 млн долларов из-за ограниченного показа. Саму Йовович журнал «The Hollywood Reporter» назвал в рецензии «необычайной» (terrific).

В психологическом триллере «Стоун» сыграла жену попавшего в тюрьму поджигателя. Партнёрами её были Роберт де Ниро и Эдвард Нортон. Фильм получил смешанные оценки критики, провалился в прокате, но сайт The A.V. Club в своей рецензии высоко оценил игру Йовович.

В том же году она снялась в российской комедии «Выкрутасы», в котором сыграла вместе с Константином Хабенским и Иваном Ургантом. В рамках продвижения фильма участвовала в шоу «Прожекторперисхилтон» (выпуск от 19.02.2011).

В фильме Пола Андерсона «Мушкетёры» по мотивам романа «Три мушкетёра», выпущенном в 2011 году, сыграла Миледи. Фильм получил отрицательные отзывы критиков, сбор составил 132 млн долларов при бюджете в 75 млн долларов. После выхода фильма Йовович в своём твиттер-аккаунте раскритиковала Summit Entertainment за то, что «Мушкетёры» не рекламировался «как забавный семейный фильм» и что эта компания «почивает на лаврах» и «не делает усилий» ради её фильма. В ответ представитель Summit Entertainment заявил, что актриса «работает 15 часов в сутки на съёмках очередной серии „Обители зла“ и, вероятно, не заметила рекламной кампании» и «не имеет представления, о чём говорит». «Вам не кажется, что ей сначала следовало обратиться к нам? Это оскорбительно. Так себя не ведут. Если у неё проблема, надо прийти в студию и сказать», — добавил он.

Следующей работой Йовович в том же году была главная роль в криминальном фильме ужасов «Лица в толпе». Она сыграла роль жертвы серийного убийцы, выжившей при нападении, но получившей травмы головы, после которых она страдает прозопагнозией. Фильм получил отрицательные отзывы критиков и провалился в прокате, собрав немногим более 2 млн долларов при бюджете в 15 млн. «Sight and Sound» назвал фильм «слишком слабым для актрисы такого драматического таланта, как Йовович». В том же году сыграла украинскую мошенницу в комедийной драме «Плохая мамочка», поставленной нидерландской актрисой Фамке Янссен. Фильм демонстрировался на многих кинофестивалях, но был сдержанно встречен критикой и не вышел в США за пределы ограниченного показа.

В 2014 году сыграла амбициозную женщину в фильме «Цимбели́н», представляющем собой адаптацию одноимённой пьесы Уильяма Шекспира, с действием, перенесённым в наши дни. Фильм получил смешанные отзывы. В следующем году вышел шпионский боевик «», в котором Йовович сыграла агента дипломатической службы безопасности. Фильм получил почти исключительно отрицательные рецензии. Оба фильма в Северной Америке распространялись как видео по запросу, хотя вне США показывались и в кинотеатрах.

В 2016 году сыграла роль-камео злодейки Катиньки (Katinka) в фильме «Образцовый самец № 2». Фильм получил резко отрицательные рецензии и был номинирован на приз «Золотая малина» в категории «худший фильм года».

В 2017 году сыграла роль одной из журналисток, расследующих причины американского вторжения в Ирак, в фильме «Шок и трепет». Фильм получил смешанные рецензии и провалился в прокате, собрав лишь менее 0,2 млн долларов в кинотеатрах и около 2,6 млн долларов как домашнее видео при бюджете 16,5 млн долларов.

В 2018 году сыграла роль второго плана в постапокалиптическом боевике «Мир будущего». Фильм получил резко отрицательные рецензии, оценка на сайте Rotten Tomatoes составила 1,7 по шкале 1-10.

В январе 2019 года на кинофестивале «Сандэнс» состоялась премьера фантастической мелодрамы «Райские холмы» с Миллой Йовович в роли администратора пансиона для исправления девушек. Фильм был тепло принят критикой.

В апреле того же года вышел фильм «Хеллбой» с Йовович в главной женской роли. Фильм получил резко отрицательные рецензии и провалился в прокате. Актёры характеризовали съёмки фильма как «производственный ад».

В том же году сыграла главную роль международного специального агента в китайском фильме «The Rookies». Фильм получил в основном отрицательные рецензии и провалился в прокате.

Личная жизнь и увлечения 
С октября по ноябрь 1992 года Милла была замужем за актёром Шоном Эндрюсом, в 1997—1999 годах — за режиссёром Люком Бессоном.

22 августа 2009 года Милла в третий раз вышла замуж — за режиссёра Пола Андерсона, с которым встречалась семь лет до их свадьбы.

У супругов есть три дочери — Эвер Габо Андерсон (род. 3 ноября 2007), Дэшилл Иден Йовович-Андерсон (род. 1 апреля 2015) и Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон (род. 2 февраля 2020).

В 2017 году перенесла экстренный аборт на пятом месяце беременности из-за риска преждевременных родов.

На своём официальном сайте Йовович публикует выдержки из дневника, где рассказывает о различных событиях в своей жизни. Она выступает за легализацию марихуаны и появлялась на обложке «High Times». Милла занимается боевыми искусствами, в частности, бразильским джиу-джитсу.

Милла Йовович — левша. Рост Миллы — 174 см. Она свободно говорит на английском, сербском, французском и русском языках.

Говоря о своём воспитании, Милла отметила: «Меня воспитывала русская мама, она была знаменитой актрисой в СССР. Первые книги, которые я прочитала, были на русском языке. Я воспитывалась в атмосфере русской классической театральной школы. И современное кино стоит на этих же принципах. Кроме того, я всегда помню, что в моих жилах течёт русская кровь». На вопрос французского издания «Purple» о том, чувствует ли она себя русской, выехав из СССР в столь раннем возрасте, Милла ответила: «Разумеется. Я по-прежнему общаюсь на русском. Разговариваю на нём со своей дочерью. Читаю ей русские стихи и рассказы. Мои корни очень важны — они делают меня той, кто я есть». О себе актриса сказала: «Я — русская. Я выросла у русских родителей, у меня много русских друзей, моя лучшая подружка — русская. Конечно, мне Россия очень близка и дорога. Я люблю русский юмор, русскую кухню, русские песни, русские церкви». Я понимаю, что выросла в Америке, — но всё равно чувствую себя русской или украинкой. Не соглашаясь с теми газетами, которые назвали Миллу «украинской актрисой», её мать Галина Александровна заметила: «Мои родители — русские, из Тулы. Милла — полурусская-получерногорка, но, я думаю, по своему происхождению она считает себя русской». В 2017 году Милла отметила в интервью, что её рождение на Украине было «случайным».

В марте 2022 года, после вторжения России на Украину заявила, что война разбивает ей сердце и выразила поддержку украинцам: «Я с разбитым сердцем и ошеломлена, пытаясь осмыслить события этой недели на моей родине, на Украине. Мою страну и народ бомбят. Друзья и семья прячутся. Моя кровь и мои корни происходят как из России, так и с Украины. Я разрываюсь на две части, наблюдая за разворачивающимся ужасом, разрушением страны, перемещением семей, вокруг которых вся их жизнь лежит в обугленных осколках. Я помню войну на родине моего отца в бывшей Югославии и рассказы моей семьи о травмах и терроре, которые они пережили. Война. Всегда война. Лидеры, которые не могут принести мир. Бесконечная сила империализма. И всегда народ расплачивается кровью и слезами».

В своём твиттере Йовович рассказала, что по рождению является православной христианкой, но может ходить «в любую церковь, где будут присутствовать любовь и одухотворение».

Отметила, что очень любит музыку, рисование, интересуется историей искусств. Также любит готовить, в Америке покупает русские продукты и, «как все русские женщины», много времени проводит на кухне.

Фильмография

Дискография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Неофициальный российский сайт

Интервью 
 Интервью «Газете»: «Я мечтаю сыграть Анну Ахматову», 11 апреля 2005.
 Интервью с Галиной Логиновой // «Трибуна», 2006.
 Интервью с Галиной Галкиной и Мариной Устиновой // журнал ELLE Россия, 10-2010

Музыканты фолк-рока
Иммигрировавшие в США из СССР
Дети-актёры США
Дети-модели США
Киноактрисы США